Le FC Viktoria Plzeň est un club tchèque de football basé à Plzeň.

Les joueurs et fans du club donnent au FC Viktoria Plzeň le surnom Viktorka, qui est en fait le diminutif de Viktoria en tchèque. Les commentateurs de football donnent aux joueurs de la Viktorka le surnom de "Viktoriáni" (Victoriens) en allusion au nom du club et pas du tout à l'époque victorienne en Grande-Bretagne.

Historique 
 1911 : fondation du club sous le nom de SK Viktoria Plzeň
 1948 : le club est renommé Sokol Škoda Plzeň
 1952 : le club est renommé Sokol ZVIL Plzeň
 1953 : le club est renommé DSO Spartak LZ Plzeň
 1962 : le club est renommé TJ Spartak LZ Plzeň
 1965 : le club est renommé TJ Škoda Plzeň
 1971 : première participation à une Coupe d'Europe (C2, saison 1971/72)
 1992 : le club est renommé FC Viktoria Plzeň
 2011 : Premier titre de Champion de République tchèque
 2011 : Première participation à la Ligue des champions de l'UEFA

Bilan sportif

Palmarès 
 Championnat de Tchéquie :
 Champion : 2011, 2013, 2015, 2016, 2018 et 2022
 Vice-champion :  2014, 2017, 2019 et 2020
 Championnat de Tchéquie de D2 :
 Champion : 2003
 Vice-champion : 2000
 Coupe de Tchéquie :
 Vainqueur : 2010
 Finaliste : 2014 et 2021
 Coupe de Tchécoslovaquie :
 Finaliste : 1971
 Supercoupe de Tchéquie :
 Vainqueur : 2011 et 2015
 Finaliste : 2010, 2013 et 2014

Bilan par saison 
Légende

Bilan européen

Bilan

Résultats 
Légende

Note : dans les résultats ci-dessous, le score du club est toujours donné en premier

Joueurs et personnalités du club

Joueurs emblématiques

Sélectionnés en équipe nationale

Entraîneurs 

 2001-2002 :  Petr Rada
 2006 :  František Straka
 2006 :  Michal Bílek
 2006-2008 :  Stanislav Levý
 2008 :  Jaroslav Šilhavý
 2008-déc. 2013 :  Pavel Vrba
 déc. 2013-2014 :  Dušan Uhrin Jr.
 2014-2015 :  Miroslav Koubek
 2015- :  Karel Krejčí
 - :  Roman Pivarník
 depuis  :  Pavel Vrba

Effectif actuel

Notes et références

Liens externes 
 
 
 

Club de football en Tchéquie
Club de football fondé en 1911
Sport à Pilsen